Авиация России — совокупность авиационной техники и сопутствующей инфраструктуры (аэропорты, аэродромы, ремонтная база) России.

 Гражданская авиация: см. Воздушный транспорт России
 Военная авиация
 ВКС ВС России (ранее ВВС Российской Федерации)
 Авиация Военно-морского флота Российской Федерации

См. также 
 Авиационная промышленность России